Ančerl:
 Karel Ančerl
 (21801) Ančerl